Plaats in Indonesië
 Penggung (Boyolali), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Penggung (Nawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java